Hîrtop, comune della Moldavia nel distretto di Cimișlia
Hîrtop, comune della Moldavia nel distretto di Grigoriopol, in Transnistria